SYA steht für:
 Eareckson Air Station, einen Luftwaffenstützpunkt in Alaska (IATA-Code)
 Syphax Airlines, eine tunesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Sya ist
 ein Ort in Schweden, Sya (Mjölby)
 Sya (Bobo-Dioulasso), ein ehemaliges Dorf in Burkina Faso und Ursprung der Stadt Bobo-Dioulasso

SY A steht für:
 SY A, Segelyacht

sya steht für:
 Siang (ISO-639-3-Code), eine der malayo-polynesischen Sprachen

SYA